Shapwick kan syfta på följande orter i England:

 Shapwick, Dorset
 Shapwick, Somerset